Блайнд Блэйк (, предположительно настоящее имя — Arthur Blake; родился в 1893, предположительно в городе Джэксонвилл, штат Флорида; умер в 1933) — певец и гитарист в стиле блюз. Считается основателем стиля рэгтайм.

Биография 
О его биографии известно очень мало. Звукозаписывающая студия Paramount Records указывала местом его рождения город Джэксонвилл в штате Флорида. Практически ничего неизвестно о его жизни и смерти. Согласно некоторым источникам его настоящее имя Артур Фелпс (Arthur Phelps). Тем не менее практически на всех его записях автор указан как Артур Блэйк (Arthur Blake).

Дискография 
Первые его записи датируются 1926 годом, это альбом «West Coast Blues». Последние записи были сделаны в 1933 году, альбом «Champagne Charlie Is My Name», это является спорным, так как многие критики сходятся во мнении, что альбом записан в стиле, не присущем для Блайнда Блэйка, возможно что им была записана только одна сторона пластинки.

Ссылки 
 Иллюстрированная дискография Блайнда Блэка 

Блюзовые музыканты